Николай Маркович Онопченко (3 октября 1920 — 3 мая 1998) — командир эскадрильи 163-го гвардейского истребительного авиационного полка (229-я истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант.

Биография 
Родился 3 октября 1920 года в селе Манилы Валковского района Харьковской области. Работал на Харьковском мыловаренном заводе.

Призван в армию в сентябре 1940 года. В 1942 году окончил школу пилотов. В действующей армии с июля 1942 года. Участвовал в Северо-Кавказской стратегической, Краснодарской, Новороссийско-Таманской стратегической, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской, Белорусской стратегической, Восточно-Прусской стратегической, Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской стратегической, Берлинской стратегической наступательных операциях.

К концу Великой Отечественной войны совершил 642 боевых вылета, провёл 87 воздушных боёв, в которых сбил лично 15 самолётов противника. 15 мая 1946 года за мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах Советской Армии. С 1959 года полковник Н. М. Онопченко — в запасе. Жил в городе Ступино Московской области. Скончался 3 мая 1998 года.

Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского , 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями, в том числе «За оборону Кавказа». Почетный гражданин города Севастополь.

Примечания

Источники 
 
 Воробьёв В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза. Справочник СПб., 2010.
 
 Документы на сайте «Подвиг народа».
 Подвиги во имя Отчизны. Харьков, 1974.

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Члены КПСС
Похороненные в Ступине
Участники Краснодарской наступательной операции
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции